Церковь Троицы Живоначальной (Троицкая церковь) — церковь Русской православной церкви в деревне Зимёнки-1 городского округа Зарайск Московской области.

Расположена в живописной местности урочища Зименки.

История 
Деревянная Троицкая церковь в сельце Зименки была известна с первой половины XVIII столетия. Она значилась приписной к церкви села Кувшинова и не имела особого причта. В состав этого прихода также входила деревня Лошакова.

В 1907 году в деревне была возведена кирпичная церковь Троицы Живоначальной в русском стиле с приделом Михаила Черниговского. Автор проекта неизвестен.

Богослужения в храме совершались до ареста его настоятеля — отца Михаила Букринского в 1938 году, расстрелянного на полигоне НКВД в Бутово. В мае 1941 года было принято решение о закрытии храма, и он был переоборудован под колхозное зернохранилище. С церкви были сброшены кресты, разрушена главка, разломан иконостас, вывезены иконы и сняты колокола. Позже в здании церкви в течение десятилетий находился сельский клуб.

Вновь церковь Троицы Живоначальной стала действовать после распада СССР, с 1999 года. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Недалеко от церкви расположено до сих пор посещаемое кладбище.

Настоятелем храма является протоиерей Сергий Юрьевич Куделин.

Литература 
 Протоиерей Олег Пэнэжко. Город Зарайск. Храмы Зарайского и Серебрянопрудского районов. Владимир, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Сайт церкви
 Церковь Троицы Живоначальной в Зименках

Зимёнки
Зимёнки